16180 Rapoport – asteroide della fascia principale
 Nathan Rapoport (1911-1987) – scultore polacco naturalizzato israeliano e statunitense